Ricky Wilson, nato Charles Richard Wilson (n. 1978), musicista britannico, voce dei Kaiser Chiefs
 Ricky Helton Wilson (1953-1985), musicista statunitense, chitarrista dei B-52s
 Ricky Wilson (n. 1964), cestista statunitense
 Richard Wilson (n. 1956), cestista statunitense